Contea di Phillips o Phillips County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Phillips – Arkansas
 Contea di Phillips – Colorado
 Contea di Phillips – Kansas
 Contea di Phillips – Montana